Eberhard ou Évrard Ier de La Marck (mort en 1308) est un comte de La Marck.
 Eberhard ou  (mort en 1387), petit-fils du précédent est un seigneur d'Arenberg, marié avec Marie de Looz ( † 1410), petite-fille de Jean , comte de Looz, dame de Lumain, Neufchâteau et Aigremont, dont :
 Jean  de La Mark (1364-1427), seigneur d'Arenberg, de Lumain et Neufchâteau, marié avec Elisabeth von Kerpen, dont :
 Eberhard ou Évrard de La Marck, seigneur de Neufchâteau
 Eberhard ou Évrard II de La Marck-Arenberg (mort vers 1454), seigneur d'Arenberg, de Neufchâtel-sur-Ardenne, de Lumain, d'Ogimont, de Rochefort, de Braquemont et de Sedan, marié avec Marie de Braquemont ( † 1415), dont :
 Jean II de La Marck ( †  ou après 1480), seigneur d'Arenberg, seigneur de Sedan, d'Aigremont, de Neufchâtel, de Lumain et de Braquemont, seigneur de Daigni (1462), chambellan du roi Charles VII, marié avec Anna von Virneburg (vers 1410-1480), dont :
 Eberhard ou Évrard III de La Marck-Arenberg (vers 1435 † 1496), seigneur d'Arenberg, seigneur de Neufchâtel, avoué de Hasbaeg, marié avec Marguerite de Bouchout (vers 1440-vers 1476), vicomtesse de Bruxelles, dont :
 Eberhard ou Évrard IV de La Marck-Arenberg ( † le  - Bruxelles), comte d'Arenberg, seigneur de Neufchâtel, de Mirwart, de Colonster et d'Aigremont, avoué de Liège 
 Robert  de La Marck ( † Tué en 1487 - Yvoix), seigneur de Sedan, duc de Bouillon,  marié en 1446 avec Jeanne de Marley, dont :
 Robert II de La Marck (1468-1536), seigneur de Sedan, duc de Bouillon,
 Eberhard ou Évrard ou Érard de La Marck (1472-1538), Cardinal de Bouillon, Prince-évêque de Liège
 Guillaume de La Marck ( † 1485), le sanglier des Ardennes

Voir aussi 
 Maison de La Marck